Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Rappers und R&B-Sängers Drake. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

So Far Gone

We Are Young Money

Thank Me Later

Take Care

Nothing Was the Same

If You’re Reading This It’s Too Late

What a Time to Be Alive

Views

More Life

One Night Only

Scorpion

Care Package

Dark Lane Demo Tapes

Certified Lover Boy

Honestly, Nevermind

Her Loss

Auszeichnungen nach Singles

Best I Ever Had

Successful

Forever

Money to Blow

I’m Goin’ In

I’m Single

Over

Find Your Love

Miss Me

Fancy

Right Above It

Aston Martin Music

Gonorrhea

What’s My Name?

Moment 4 Life

Tony Montana

I’m on One

Marvins Room

Headlines

She Will

Make Me Proud

The Motto

Take Care

HYFR (Hell Ya Fucking Right)

Stay Schemin’

No Lie

Pop That

Amen

Crew Love

Diced Pineapples

Fuckin’ Problems

Love Me

Poetic Justice

Started from the Bottom

No New Friends

Hold On, We’re Going Home

All Me

Pound Cake

The Language

Too Much

Odio

Trophies

Who Do You Love?

Believe Me

Worst Behavior

0 to 100 / The Catch Up

Tuesday

Only

Truffle Butter

Blessings

100

R.I.C.O.

Energy

Where Ya At

Back to Back

Right Hand

Hotline Bling

Jumpman

Work

Summer Sixteen

Come and See Me

Why You Always Hatin’?

One Dance

Pop Style

Back on Road

Controlla

For Free

No Shopping

Too Good

Wanna Know

Fake Love

Sneakin’

Used to This

Both

No Frauds

Passionfruit

Come Closer

Free Smoke

Portland

To The Max

Signs

No Complaints

God’s Plan

Walk It Talk It

Look Alive

Nice for What

Yes Indeed

I’m Upset

Bigger Than You

Don’t Matter To Me

In My Feelings

Nonstop

Sicko Mode

No Stylist

Never Recover

Mia

Flip the Switch

Mob Ties

Going Bad

No Guidance

Girls Need Love (Remix)

Money In The Grave

Gold Roses

Loyal

Life is Good

Oprah’s Bank Account

Toosie Slide

Chicago Freestyle

Popstar

Greece

Only You Freestyle

Twist & Turn

Laugh Now Cry Later

You’re Mines Still

What’s Next

Wasting Time

Over the Top

Way 2 Sexy

Girls Want Girls

Knife Talk

Wait for U

Massive

Staying Alive

Auszeichnungen nach Liedern

Up All Night

Practice

Doing It Wrong

In The Morning

Shot for Me

From Time

Furthest Thing

The Motion

Mine

Recognize

Jungle

10 Bands

6 God

Digital Dash

My Love

The Zone

Big Rings

Diamonds Dancing

Scholarships

Know Yourself

Get It Together

Blem

KMT

Legend

Gyalchester

Skepta Interlude

Teenage Fever

4422

Jorja Interlude

Sacrifices

Do Not Disturb

With You

No Long Talk

Madiba Riddim

Childs Play

Hype

Still Here

Grammys

Feel No Ways

9

U With Me?

Fire & Desire

Redemption

Elevate

Emotionless

Can’t Take a Joke

Finesse

Behind Barz

Time Flies

Mr. Right Now

Outta Time

Wants and Needs

Lemon Pepper Freestyle

Solid

Having Our Way

Fair Trade

Champagne Poetry

P Power

Churchill Downs

Jimmy Cooks

Rich Flex

Auszeichnungen nach Musikstreamings

Take Care

Started from the Bottom

Fuckin’ Problems

Hold On, We’re Going Home

Odio

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Drake
Auszeichnungen fur Musikverkaufe